Das Steinbeil ist
ein Werkzeug eines Steinmetzen, siehe Steinbeil (Steinmetz)
ein prähistorisches Werkzeug, siehe Steinbeil (Steinzeit)